Okręty US Navy o nazwie USS  "Thomas", pochodzącej od Clarence`a Crase`a Thomasa – pierwszego amerykańskiego oficera marynarki, który zginął w czasie I wojny światowej:
Pierwszy "Thomas" (DD-182) był niszczycielem typu Wickes, który został zwodowany w 1918 o przekazany Royal Navy jako HMS "St. Albans" w 1940. Okręt ten brał udział w zatopieniu polskiego okrętu podwodnego ORP "Jastrząb"
Drugi "Thomas" (DE-102) był niszczycielem eskortowym typu Cannon, który został zwodowany w 1943 i przekazany Tajwanowi w 1946

Nazwę USS "Thomas" (lub S.S. "Thomas") nosił także przerobiony statek od transportu bydła, który przewiózł nauczycieli-pionierów z San Francisco na Filipiny w 1901.

Thomas